Coppa del Belgio 2021-2022 – edizione della competizione di calcio
 Coppa del Belgio 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo femminile
 Coppa del Belgio 2021-2022 – edizione della competizione di pallavolo maschile